Orzeł est un mot polonais signifiant « aigle ». Il peut également renvoyer à :

Toponymie 

Orzeł peut désigner en Pologne :
 Orzeł, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Orzeł, village de la voïvodie de Mazovie

Marine 
 Classe Orzeł, une classe de deux sous-marins polonais construits durant l'Entre-deux-guerres ;
 ORP Orzeł, le nom de trois sous-marins polonais.

Divers 
 Incident de l'Orzeł, prétexte à l'invasion de l'Estonie ;
 Orzeł, film polonais de 1959.